Gyetvai ist der Familienname folgender Personen:

 Elemér Gyetvai (1927–1993), ungarischer Tischtennisspieler und -trainer
 László Gyetvai (1918–2013), ungarischer Fußballspieler